Лига Ирландии 1977/1978 годов () — 57-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Слайго Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1977/1978
Ирландия
Ирландия
1977 год в Ирландии
1978 год в Ирландии